

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Łysówka – przysiółek wsi Polanka Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Polanka Wielka
 Łysówka – część wsi Czyżowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce

Inne 
 Łysówka – góra w Beskidzie Niskim, zwana także "Przedziwna"
 Łysówka – wzniesienie w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny